Romániai települések
 Preluca Fehér megyében
 Preluka (Preluca) Hargita megyében
 Preluca Neamţ megyében